Grümmer est un nom de famille porté notamment par :

 Elisabeth Grümmer (1911-1986), soprano allemande
 Gaston Grümmer (1892-1965), carrossier français
 Paul Grümmer (1879-1965), violoncelliste et professeur de musique allemand